

Geografia
 Monnet-la-Ville – comune francese situato nel dipartimento del Giura
 Mont-sur-Monnet – comune francese situato nel dipartimento del Giura

Persone
 Jean Monnet (1888-1979) – politico francese
 Jérôme Monnet (1975) – ex cestista francese
 Kévin Monnet-Paquet (1988) – calciatore francese 
 Thibaut Monnet (1982) – hockeista su ghiaccio svizzero

Altro
 Autorità Monnet – Alta autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio
 Piano Monnet – suddivisione territoriale proposta alla fine della seconda guerra mondiale